Stewart River ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:

 Stewart River (Churchill River) in Saskatchewan
 Stewart River (Yukon River) im Territorium Yukon

in den Vereinigten Staaten:

 Stewart River (Oberer See) in Minnesota
 Stewart River (Sinuk River) in Alaska

Stewart River ist der Name folgender Orte:

 Stewart River (Yukon)